«Separate Vocations» () — восемнадцатый эпизод третьего сезона мультсериала «Симпсоны», премьера которого состоялась 27 февраля 1992 года.

Сюжет 
В Спрингфилдской школе проходит тест, на тему склонности детей к той или иной профессии. Барту подходит профессия офицера полиции, а Лизе — профессия домохозяйки. Лиза очень расстроилась и решила доказать, что она способна на большее. Однако учитель музыки сказал, что со всем её талантом она не сможет стать профессиональным музыкантом из-за коротких пальцев, скорее всего унаследованных от отца. Теперь Лиза должна проводить дни, выполняя домашние дела вместе с Мардж. Она чувствует, что её мечты не исполнятся, и теряет интерес к учёбе. В это время Барт на полицейской машине участвует в погоне за Змеем и даже помогает его арестовать. Это меняет отношение Барта, и он решает стать копом, когда вырастет. Директор Скиннер замечает стремление Барта наводить порядок и делает его старостой. Тот ответственно берётся за дело, наказывая даже за маленькие проступки, и в школе становится спокойнее. Лиза же прибивается к плохой компании, начинает хамить и не делает домашние задания. Вскоре она украла руководства для учителей с ответами, а Барт должен найти, кто это сделал. Выяснив, что это была его сестра, он берёт вину на себя. Директор Скиннер решает, что это с самого начала был хитроумный план Барта, и наказывает его. Лиза вновь начинает верить в свою мечту. Она играет на саксофоне, поддерживая Барта, оставленного в наказание после уроков.

Культурные отсылки 
 Сцена, когда Барт сидит в кабинете у школьного психолога и представляет себя изгоем, является отсылкой к фильму «Рэмбо: Первая кровь». Так же, как и Рэмбо, Барт идет с зелёным армейским вещевым мешком по дороге, потому что шериф выставил его из города.
 Когда директор Скиннер спрашивает Лизу, против чего она бунтует, её ответ — точная цитата героя Марлона Брандо из фильма 1953 года «Дикарь». Кроме этого, она, также как и его герой, держит во рту зубочистку.
 Погоня полицейских за машиной Змея, включая сцену с зелёным «Фольксвагеном Жуком», врезавшимся в молоковоз, — пародия на одну из самых известных сцен погони в кинематографе из фильма «Буллит».
 Музыка во время погони и то, как машины прыгают по холмам, — отсылка к телесериалу «Улицы Сан-Франциско».
 Песня, звучащая, когда директор Скиннер и Барт обыскивают шкафчики, была взята из фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз».

Интересные факты 
 Стиву Аллену потребовалось девять дублей, чтобы сказать «Ай, карамба» так, как это говорит Барт.
 В кабинете у доктора Прайора висят портреты Альберта Эйнштейна и Зигмунда Фрейда.
 У Лизы в шкафчике висит семейная фотография.
 В конце эпизода Барт пишет на школьной доске «I will not expose the ignorance of the faculty» ().
 Между этажами школы находится змея.

Примечания

Ссылки 
  
 «Separate Vocations» на сайте The Simpsons Archive 
 «Separate Vocations» на сайте The Simpsons.com 
 «Separate Vocations» на сайте TV.com 

Рисованные мультфильмы США 1992 года